Скоросово — название населённых пунктов:

Россия 
 Скоросово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Скоросово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.